Питтсбург Пантерс () — баскетбольная команда, представляющая Питтсбургский университет в первом баскетбольном мужском дивизионе NCAA. Располагается в Питтсбурге (штат Пенсильвания). Команда выступает в Конференции Атлантического Побережья, а домашние матчи проводит в «Петерсент-ивент-центре». «Пантерс» дважды становились национальным чемпионом по версии Helms Athletic Foundation, один раз выходили в Финал Четырёх, 236 раз участвовали в чемпионате NCAA и 8 раз в Национальном пригласительном турнире. На конец сезона 2012/13 команда одержала 1517 побед и проиграла 1073 раз с 1905 года. С 2016 года главным тренером «Пантерс» является Кевин Столлингс.

Игроки НБА 
За всю историю «Питтсбург Пантерс» 25 его выпускников было выбрано на драфте НБА, 3 на драфте АБА (Билли Найт был выбран как на драфте НБА, так и АБА 1974 года). Кроме того 11 бывших игроков «Пантерс» были выбраны на драфте КБА. Семь игроков были выбраны в первом раунде НБА. Самым последним игроком «Пантерс», выбранным на драфте НБА является Стивен Адамс.

Кроме того, 48 игроков «Пантерс» выступали в различные международных клубах. Самым известным из них является Клайд Воган, которые более за 10 лет выступлений в Европе каждый сезон набирал в среднем более 28 очков за игру.

Достижения 

 Чемпион Helms: 1928, 1930
 Полуфиналист NCAA: 1941
 Четвертьфиналист NCAA: 1941, 1974, 2009
 1/8 NCAA: 1957, 1974, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009
 Участие в NCAA: 1941, 1957, 1958, 1963, 1974, 1981, 1982, 1985, 1987, 1988, 1989, 1991, 1993, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016
 Победители турнира конференции: 1981, 1982, 2003, 2008
 Победители регулярного чемпионата конференции: 1933, 1934, 1935, 1937, 1987, 1988, 2002, 2003, 2004, 2011

Ссылки 
 Official Site of Pitt Men’s Basketball

Спортивные клубы Питтсбурга